Bo Andersson – szwedzki curler
 Bo Andersson – szwedzki skoczek narciarski
 Bo Andersson – szwedzki żużlowiec